Michael Winters puede referirse a:
Michael Winters (actor), actor estadounidense.
Mike Winters, árbitro
Mike Winters (comediante)